Haidn ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Haidn (1903–1998), deutscher Jurist, Oberbürgermeister von Düsseldorf
 Oliver Haidn (* 1971), deutscher Bundestrainer der Bogenschützen und Lehrer